Castejón (Nawarra) – gmina w Hiszpanii, w prowincji Cuenca, w Kastylii-La Mancha.
 Castejón (Cuenca) – gmina w Hiszpanii, w prowincji Cuenca, w Kastylii-La Mancha.
 Castejón de Alarba – gmina w Hiszpanii, w prowincji Saragossa, w Aragonii
 Castejón de las Armas – gmina w Hiszpanii, w prowincji Saragossa, w Aragonii
 Castejón de Henares – gmina w Hiszpanii, w prowincji Guadalajara, w Kastylii-La Mancha
 Castejón de Monegros – gmina w Hiszpanii, w prowincji Huesca, w Aragonii
 Castejón del Puente – gmina w Hiszpanii, w prowincji Huesca, w Aragonii
 Castejón de Sos – gmina w Hiszpanii, w prowincji Huesca, w Aragonii
 Castejón de Tornos – gmina w Hiszpanii, w prowincji Teruel, w Aragonii
 Castejón de Valdejasa – gmina w Hiszpanii, w prowincji Saragossa, w Aragonii